Robert Hansen (n. 1939) – serial killer statunitense
Robert Hansen (n. ) – attore e presentatore televisivo danese
Bob Hansen (n. 1961) –  ex cestista statunitense
Bob Hansen (n. 1948) – ex giocatore di baseball statunitense

Pagine correlate
Hansen
Robert Hanson